Владимир Яцкевич: Яцкевич, Владимир Авксентьевич (1839—1917) — генерал от артиллерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Яцкевич, Владимир Константинович — российский писатель.